Dit is een lijst van planetoïden 10401-10500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (10401) Masakoba || 1997 VD3|| 6 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (10402) - || 1997 VS5|| 8 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (10403) Marcelgrün || 1997 WU3|| 22 november 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (10404) McCall || 1997 WP14|| 22 november 1997 || Spacewatch
|-
| (10405) Yoshiaki || 1997 WT23|| 19 november 1997 || T. Okuni
|-
| (10406) - || 1997 WZ29|| 24 november 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10407) - || 1997 WS32|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (10408) - || 1997 WL44|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (10409) - || 1997 WP44|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (10410) Yangguanghua || 1997 XR9|| 4 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (10411) - || 1997 XO11|| 15 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (10412) Tsukuyomi || 1997 YO4|| 21 december 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (10413) Pansecchi || 1997 YG20|| 29 december 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (10414) - || 1998 QJ37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (10415) Mali Lošinj || 1998 UT15|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (10416) Kottler || 1998 VA32|| 14 november 1998 || LINEAR
|-
| (10417) - || 1998 WA23|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (10418) - || 1998 WZ23|| 25 november 1998 || LINEAR
|-
| (10419) - || 1998 XB4|| 11 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (10420) - || 1998 YB12|| 27 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (10421) Dalmatin || 1999 AY6|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (10422) - || 1999 AN22|| 14 januari 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (10423) Dajčić || 1999 BB || 16 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (10424) Gaillard || 1999 BD5|| 20 januari 1999 || ODAS
|-
| (10425) Landfermann || 1999 BE6|| 20 januari 1999 || ODAS
|-
| (10426) Charlierouse || 1999 BB27|| 16 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (10427) Klinkenberg || 2017 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10428) Wanders || 2073 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10429) van Woerden || 2546 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10430) Martschmidt || 4030 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10431) Pottasch || 4042 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10432) Ullischwarz || 4623 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10433) Ponsen || 4716 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10434) Tinbergen || 4722 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10435) Tjeerd || 6064 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10436) Janwillempel || 6073 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10437) van der Kruit || 6085 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10438) Ludolph || 6615 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10439) van Schooten || 6676 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10440) van Swinden || 7636 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10441) van Rijckevorsel || 9076 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10442) Biezenzo || 4062 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10443) van der Pol || 1045 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10444) de Hevesy || 3290 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10445) Coster || 4090 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10446) Siegbahn || 3006 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10447) Bloembergen || 3357 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10448) Schawlow || 4314 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (10449) Takuma || 1936 UD || 16 oktober 1936 || M. Laugier
|-
| (10450) Girard || 1967 JQ || 6 mei 1967 || C. U. Cesco, A. R. Klemola
|-
| (10451) - || 1975 SE || 28 september 1975 || H. L. Giclas
|-
| (10452) Zuev || 1976 SQ7|| 25 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (10453) Banzan || 1977 DY3|| 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (10454) Vallenar || 1978 NY || 9 juli 1978 || H.-E. Schuster
|-
| (10455) Donnison || 1978 NU3|| 9 juli 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (10456) Anechka || 1978 PS2|| 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (10457) Suminov || 1978 QE2|| 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (10458) Sfranke || 1978 RM7|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (10459) Vladichaika || 1978 SJ5|| 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (10460) Correa-Otto || 1978 VK8|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (10461) Dawilliams || 1978 XU || 6 december 1978 || E. Bowell, A. Warnock
|-
| (10462) Saxogrammaticus || 1979 KM || 19 mei 1979 || R. M. West
|-
| (10463) Bannister || 1979 MB9|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (10464) Jessie || 1979 SC || 17 september 1979 || Harvard Observatory
|-
| (10465) Olkin || 1980 WE5|| 29 november 1980 || S. J. Bus
|-
| (10466) Marius-Ioan || 1981 ET7|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10467) Peterbus || 1981 EZ7|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10468) Itacuruba || 1981 EH9|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10469) Krohn || 1981 EE14|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10470) Bartczak || 1981 EW18|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10471) Marciniak || 1981 EH20|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10472) Santana-Ros || 1981 EO20|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10473) Thirouin || 1981 EL21|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10474) Pecina || 1981 EJ23|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10475) Maxpoilane || 1981 EX28|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10476) Los Molinos || 1981 EY38|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10477) Lacumparsita || 1981 ET41|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (10478) Alsabti || 1981 WO || 24 november 1981 || E. Bowell
|-
| (10479) Yiqunchen || 1982 HJ || 18 april 1982 || M. Watt
|-
| (10480) Jennyblue || 1982 JB2|| 15 mei 1982 || Palomar
|-
| (10481) Esipov || 1982 QK3|| 23 augustus 1982 || N. S. Chernykh
|-
| (10482) Dangrieser || 1983 RG2|| 14 september 1983 || E. Bowell
|-
| (10483) Tomburns || 1983 RP2|| 4 september 1983 || E. Bowell
|-
| (10484) Hecht || 1983 WM || 28 november 1983 || E. Bowell
|-
| (10485) Sarahyeomans || 1984 SY5|| 21 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (10486) Teron || 1985 CS2|| 15 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (10487) Danpeterson || 1985 GP1|| 14 april 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (10488) - || 1985 RS1|| 12 september 1985 || P. Wild
|-
| (10489) Keinonen || 1985 TJ1|| 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (10490) - || 1985 VL || 14 november 1985 || P. Jensen
|-
| (10491) Chou || 1986 QS1|| 27 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (10492) Mizzi || 1986 QZ1|| 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (10493) Pulliah || 1986 QH2|| 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (10494) Jenniferwest || 1986 QO3|| 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (10495) - || 1986 RD || 8 september 1986 || P. Jensen
|-
| (10496) - || 1986 RK || 11 september 1986 || P. Jensen
|-
| (10497) - || 1986 RQ || 11 september 1986 || P. Jensen
|-
| (10498) Bobgent || 1986 RG3|| 11 september 1986 || E. Bowell
|-
| (10499) Sarty || 1986 RN5|| 7 september 1986 || H. Debehogne
|-
| (10500) Nishi-koen || 1987 GA || 3 april 1987 || M. Koishikawa|}

Planetoïdenlijsten